Franz Xaver Schöpfer ist der Name folgender Personen:

* Franz Xaver Schöpfer (Politiker) (1754–1828), österreichischer Politiker, Bürgermeister von St. Pölten
 Franz Xaver Schöpfer (Apotheker) (1778–1855), österreichischer Pharmazeut, Mediziner und Naturforscher